Джонс (фр. Détroit de Jones, англ. Jones Sound) — пролив между островами Девон и Элсмир в Канадском арктическом архипелаге, соединяющий море Баффина и .

Первым из европейцев кто обнаружил и изучил пролив, был английский путешественник Уильям Баффин, в 1616 году.

Координаты — .

Литература 
 

Проливы Северного Ледовитого океана
Проливы Нунавута